Флаг муниципального образования «Звериноголо́вский район» Курганской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 ноября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5861.

Флаг является официальным символом Звериноголовского района.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого — зелёная полоса шириной в 1/4 ширины полотнища; в центре полотнища изображены фигуры из герба района, выполненные жёлтыми, красными и чёрными цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле на зелёной оконечности, завершённой двумя золотыми, переплетёнными нитями, каждая из которых выгнута в виде нескольких дуг, рубленый город того же металла: стена с двумя башнями по сторонам и два здания за стеною, из которых правое с кровлей-шпилем выше левого с двухъярусной кровлей; кровли стены, башен и зданий — червлёные, бойницы — чёрные».

Обоснование символики 
История Звериноголовского района связана с историей Оренбургского казачества, так как на протяжении многих веков село Звериноголовское было казачьей крепостью, позже — станицей. Охрана рубежей России являлась для казаков делом всей жизни. На флаге района казачество отражено деревянной крепостью и лазоревым полем щита (основной цвет Оренбургского казачьего войска).
Расположенная перед деревянной крепостью так называемая симовая линия — ряд хворостин воткнутых в землю лучком (то есть обоими концами) и непрерывной цепью, предназначенная для определения наличия прорыва, его направления и отчасти, времени прорыва — символ границы, поскольку почти 50 % протяжённости границ Звериноголовского района приходится на государственную границу Российской Федерации с Казахстаном.

На территории района находятся реликтовые леса. Основное производственное направление сельхозпредприятий в районе — выращивание зерновых и кормовых культур. Всё это отражено на флаге зелёным цветом.

Голубой цвет (лазурь) — символ основной водной артерии района реки Тобол, а также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Флаги с изображением крепости